Enrique García puede referirse a:

 Enrique "Chueco" García, futbolista argentino;
 Enrique García Álvarez  (?-), ingeniero español;
 Enrique García Álvarez (1890?-1973), actor mexicano;
 Enrique García Álvarez (1873-1931) dramaturgo español.
 Enrique García Asensio (1937-), director de orquesta español;
 Enrique B. García (1892 - 1952), marino y político argentino;
 Enrique García Moreno (n/d), militar español durante la Guerra Civil Española;
 Enrique García Robles (n/d), militar mexicano (durante 1911-1920);
 Enrique García Ojeda (1972-), piloto español (cántabro);
 Enrique García Rodríguez (1971-), guionista, director de cine y socio fundador de Silverspace;
 Enrique Japonés García  (1939-), político argentino;
 Enrique García-Rendueles (1880-1955), poeta, sacerdote y escritor español (asturiano);
 Enrique García-Ramal Cerralbo (1914-1987), Ministro de Relaciones Sindicales de España (durante 1969-1973);
 Enrique García, director de cine;